Цирклишки Большие — деревня, Лынтупский сельсовет Поставского района Витебской области Белоруссии.
 Цирклишки Большие — деревня, Полесский сельсовет Поставского района Витебской области Белоруссии.